Барбечитос има више значења:

 Барбечитос (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Барбечитос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Барбечитос (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Барбечитос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Барбечитос, Лос Барбечос (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Барбечитос, Барбечос (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Барбечитос, Капиронес (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Барбечитос (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Барбечитос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Барбечитос (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику